Duclos-Lassalle ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Duclos-Lassalle (* 1954), französischer Radrennfahrer
 Hervé Duclos-Lassalle (* 1979), französischer Radrennfahrer